W Polsce
 Węgliniec – miasto w województwie dolnośląskim, w powiecie zgorzeleckim
 Węgliniec – gmina miejsko-wiejska w województwie dolnośląskim, w powiecie zgorzeleckim
 Węgliniec – dawna gromada
 Węgliniec – stacja kolejowa w Węglińcu w województwie dolnośląskim, w powiecie Zgorzeleckim

Zobacz też 
 Dekanat Węgliniec
 Stary Węgliniec
 Stary Węgliniec (przystanek kolejowy)
 Węgliniec Dworzec Mały